Книга Муллинера (англ. Mulliner Book) — это английский сборник пьес для клавесина, опубликованный, вероятно, в 1560 году и составленный органистом Томасом Муллинером. Он был так называемым modulator organorum (органным музыкантом, органистом) в Оксфордской Христовой Церкви в 1563 году. Этот небольшой сборник является результатом нескольких лет учёбы в Лондоне с Джоном Хейвудом, известным не только как поэт и драматург, но и как исполнитель на клавишных инструментах. Впоследствии Муллинер, кажется, был капельмейстером в школе святого Павла, но это утверждение ещё не проверено.

О происхождении этой рукописи ничего неизвестно до её появления в библиотеке Джона Стаффорда Смита в 1776 году. После этого, она прошла через руки Эдварда Фрэнсиса Рембо и Уильяма Хеймана Каммингса. Последний пожертвовал её Британскому музею в 1877 году.

Описание 
Сборник состоит из чрезвычайных разнообразных пьес в количестве 121. Значительную часть книги Муллинера составляет вокальная литургическая католическая музыка, обработанная для органа. Встречаются, также гимны, танцы, обработки популярных песен, программные пьесы. Вероятнее всего, Муллинер составил сборник из произведений, которые ему нравились и которые он хотел использовать в своей работе. Не исключено, что сборник имел педагогическую направленность. Многие произведения связаны с композиторами, служившими в разное время в Соборе Святого Павла и Оксфордской Христовой Церкви, из чего можно сделать вывод, что сборник, так или иначе, связан с работой Муллинера в этих соборах. Среди 19 композиторов, упоминаемых в рукописи, в наибольшей степени представлен  — органист и капеллан Собора Святого Павла (примерно до 1530 года) — 35 произведений. Далее идёт, Томас Таллис — 18 произведений (это основной источник, где представлены его произведения для клавесина). Затем идут  — 15 произведений,  — 8, Ричард Элвуд — 5, Кристофер Тай, Ричард Эдвард, Роберт Джонсон — 3,  Томас Муллинер, Николас Карлтон, Ричард Фарэнт, Уильям Манди, Ньюман, Уильям Шелби — 2, Джон Тавернер, Роберт Парсон, Джон Хит, Джон Стаффорд Смит, Роберт Уайт — 1. О таком музыканте, как Ричард Элвуд (Alwood или Alwoode в других источниках), авторе по крайней мере 5 произведений из манускрипта, совершенно ничего неизвестно, кроме того, что он был священником.  В 18 произведениях композитор не указан, однако авторство установлено по другим источникам. В 19 пьесах композитор неизвестен.

Кроме того, Муллинер скопировал музыку, предназначенную для изучения контрапункта и гармонии, в том числе шесть произведений, озаглавленных Point (Точка), мелодия которых в разных регистрах разбита на крошечные кусочки, и они представляют собой имитацию перехода от одного голоса к другому. Возможно, эти пьесы были предназначены для интонации, так как они позволяют установить тон верхнего голоса; или, может быть, они были использованы в качестве инструкции для ученика в композиции и контрапункте в виде небольшого примера.

Рукопись хранится в Британской Библиотеке под номером 30513.

Содержание 
Таблица организована по трём направлениям: композитор, название в оригинале, номер в рукописи.

См. также

Выпуски 
 Издание Джон Колдуэлл, Stainer & Bell, Musica Britannica I, Лондон 2011, XLVI+266 страниц,  (ISBN 978-0-85249-915-3).
 Старой редакции Денис Стивенс (1922-2004), Stainer & Bell, Musica Britannica I, Лондон, 1951, rev. 1954, 2-е изд 1973  (ISBN 0 85249 401 7).

Библиография 
  Денис Stevens, The Mulliner's book, A Commentary, Лондон, Stainer & Bell, 1952, 84 стр.
 Ван ден Borren, Ch., Истоки музыкальной клавиатуры, в Англии, Левен, 1912 Г/Р 1979
  Ли, Люси, The Mulliner book: исследования, диссертации, Вашингтон, 1954.
  Флинн, Джейн, A reconsideration of the Mulliner бу (British Library Add. Ms 30513): music education in sixteenth-century England, Duke University, 1993.
  Брукс, В., British Keyboard Music to c. 1660: Sources and Thematic Index, Oxford, 1996.
  Гиффорд, Джеральд, « The Mulliner Book Revisited: Some Musical Перспективы and Performance Considerations », в : "The Consort, 58, Лето 2002, стр. 13-27.

Дискография 
 Early English Organ Music, Vol. 1 & 2, Джозеф Пейн, орган (Наксос 8.850 718 & 8.550 719)
 Фрескобальди : When they had Pedals, Vol. 1 - The Плейель, Пол Вульф, клавесин (Lyrichord LEMS8033) Несколько деталей, вставленных в концерт Frescobaldi.

Внешние ссылки 
 Разделы Mulliner Book , в Частности, Таллис и несколько анонимных.
 Некоторые midi-файлы.

Статьи по теме 
 Музыка клавесина
 My Ladye Nevells Booke
 Parthenia или : « The Maydenhead of the First Musicke that ever was Printed for the Virginalls »
 Элизабет роджерс Virginal Book
 Дублин Девственной Рукопись
 Fitzwilliam Virginal Book
 Анна Cromwell's Virginal Book

Notes et références 

Рукописи XVI века
Академическая музыка в Великобритании
Музыка эпохи Возрождения
Произведения для органа